Die Saison 1998/99 der Oberliga Nord war die 43. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord in ihrer bisherigen Form und die fünfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde in zwei Staffeln – Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein – ausgetragen.

Die Meisterschaft in der Staffel Niedersachsen/Bremen sicherte sich Göttingen 05 mit vier Punkten Vorsprung auf den FC Bremerhaven. In der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein errangen die Amateure des FC St. Pauli den Titel mit sieben Punkten Vorsprung auf den TSV Pansdorf. Den Göttingern gelang damit ungeschlagen der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga. Neben den beiden Staffelmeistern stieg auch der Vizemeister der Staffel Niedersachsen/Bremen, der FC Bremerhaven, als dritte Mannschaft in die Regionalliga auf, nachdem sich die Mannschaft in den Aufstiegsspielen gegen den TSV Pansdorf durchgesetzt hatte.

Die Abstiegsränge in der Staffel Niedersachsen/Bremen belegten der MTV Gifhorn und die dritte Mannschaft von Werder Bremen. Der SV Atlas Delmenhorst zog sich nach dem Saisonende freiwillig aus der Oberliga zurück und war damit der dritte Absteiger. Aus der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein waren der VfR Neumünster, der SV Halstenbek-Rellingen und der 1. FC Phönix Lübeck die sportlichen Absteiger. Die Lübecker zogen ihre Mannschaft nach der Saison freiwillig in die siebtklassige Bezirksliga Schleswig-Holstein zurück.

Aus den beiden Staffeln der Niedersachsenliga stiegen jeweils als Staffelsieger der FC Schüttorf 09 und die Amateure des VfL Wolfsburg sowie die Bremer TS Neustadt als Meister der Verbandsliga Bremen in die Staffel Niedersachsen/Bremen auf. Die Aufsteiger in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein waren der Eichholzer SV und der TSV Lägerdorf aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein sowie der TuS Dassendorf und der Eimsbütteler TV aus der Verbandsliga Hamburg als jeweilige Meister und Vizemeister. Über die Aufstiegsspiele der Tabellendritten der beiden Verbandsligen qualifizierte sich Germania Schnelsen aus der Verbandsliga Hamburg als fünfter Aufsteiger in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein zwar sportlich, stieg aber durch das Scheitern des TSV Pansdorf in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga nicht auf. Aus der Regionalliga Nord stiegen Kickers Emden und die Sportfreunde Ricklingen in die Staffel Niedersachsen/Bremen ab.

Staffel Niedersachsen/Bremen

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiele zur Oberliga 
Der Tabellendritte der Verbandsliga Schleswig-Holstein, Flensburg 08, und der Tabellendritte der Verbandsliga Hamburg, Germania Schnelsen, spielten nach Saisonende unter Vorbehalt in zwei Partien einen vermeintlichen fünften Aufsteiger in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein aus.

Germania Schnelsen gewann beide Spiele jeweils mit 1:0 und qualifizierte sich sportlich für den Aufstieg in die Oberliga. Da der TSV Pansdorf aber in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga gegen den FC Bremerhaven scheiterte, stieg keine weitere Mannschaft in die Oberliga auf.

|}

Aufstiegsspiele zur Regionalliga 
Die Tabellenzweiten der Staffeln Niedersachsen/Bremen, FC Bremerhaven, und Hamburg/Schleswig-Holstein, TSV Pansdorf, spielten nach Beendigung der Saison in zwei Spielen den dritten Aufsteiger in die Regionalliga Nord aus.

Das Hinspiel in Bremerhaven endete mit einem klaren 4:0-Sieg für die Hausherren, den die Pansdörfer mit einem 2:0-Sieg im Rückspiel nicht mehr aufholen konnten. Bremerhaven sicherte sich somit den Regionalliga-Aufstieg.

|}

Weblinks 
 Oberliga Nord Niedersachsen/Bremen 1998/99 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nord Hamburg/Schleswig-Holstein 1998/99 bei fussballdaten.de

1998
Fußballsaison 1998/99